Il doppio del torneo di tennis Avon Championships of Houston 1979, facente parte del WTA Tour 1979, ha avuto come vincitrici Martina Navrátilová e Janet Wright che hanno battuto in finale Pam Shriver e Betty Stöve 4-6, 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Virginia Ruzici /  Mima Jaušovec (semifinali)
 Anne Smith /  Rosie Casals (quarti di finale)

 Virginia Wade /  Ilana Kloss (quarti di finale)
 Pam Shriver /  Betty Stöve (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Houston 1979